Шнабель:
 Шнабель, Артур (1947—2018) — немецкий дзюдоист.
 Шнабель, Артур (1882—1951) — австрийский пианист, педагог и композитор.